Friedrich (przed 937-954) – arcybiskup Moguncji
 Arne Friedrich – niemiecki piłkarz
 Caspar David Friedrich – niemiecki malarz
 Dragutin Friedrich – chorwacki piłkarz
 Robert Friedrich – polski gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny
 Rudolf Friedrich – szwajcarski polityk